Мирненский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:

 Мирненский сельсовет — в Родинском районе Алтайского края
 Мирненский сельсовет — в Угловском районе Алтайского края
 Мирненский сельсовет, с 2004 года село Мирное — Благодарненский район, Ставропольский край, упразднён в 2017 году
 Мирненский сельсовет — Курский район, Ставропольский край, упразднён в 2020 году
 Мирненский сельсовет, с 2004 посёлок Мирный — Предгорный район, Ставропольский край, упразднён в 2020 году